Den Interamerikanske Udviklingsbank (engelsk: Inter-American Development Bank, fork. IDB) er en udviklingsbank, der blev dannet i 1959 for at understøtte social og økonomisk udvikling i Sydamerika, Mellemamerika og Caribien. Banken har 48 medlemslande, hvoraf 26 optager lån, mens de resterende 22 udsteder dem. Begge parter er repræsenteret i bankens styrelse.

Mens man i 1960'erne og 1970'erne særligt ydede lån til projekter indenfor sundhed og uddannelse, har man i det senere årti prioriteret miljø og bekæmpelse af fattigdom. Siden 1976 har banken været åben for lande uden for det amerikanske område.

Bankens præsident har siden 2005 været Luis Alberto Moreno.

Medlemmer

Eksterne henvisninger 
 Den Interamerikanske Udviklingsbanks officielle hjemmeside 

Etableret i 1959
Internationale organisationer
Banker